Выдворение — это вид административного наказания, устанавливаемый в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства за совершение административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях», и заключается в принудительном и контролируемом перемещении (высылке) указанных лиц через Государственную границу РФ за пределы Российской Федерации, либо контролируемом самостоятельном выезде из России.

Административное выдворение, являясь мерой принуждения к соблюдению законодательства, помимо целей наказания решает задачи профилактики административных правонарушений. Так, иностранцу, привлекаемому к рассматриваемому виду наказания, помимо того что он высылается с территории Российской Федерации, ограничивается въезд в Россию сроком на 5 лет (1 год в случае выдворения должностными лицами Пограничной службы ФСБ России). В случае пересечения Государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами, ранее выдворенными с территории РФ по документам с измененными установочными данными, при выявлении их органами пограничного контроля, данные граждане не пропускаются на территорию России и через компетентные органы им ограничивается въезд по новым установочным данным на срок выдворения.
В каждом случае незаконного изменения установочных данных органами дознания пограничной службы рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322 Уголовного кодекса РФ «Незаконное пересечение границы».

Относительно принудительного перемещения иностранных граждан и ЛБГ за пределы РФ необходимо отметить, что оно может выражаться в различных формах:

 депортации (по обстоятельствам, предусмотренным ФЗ «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства»), в том числе реадмиссии;
 высылки в интересах обеспечения национальной безопасности и общественного порядка (по обстоятельствам (нежелательность пребывания), предусмотренным протоколом № 7 Европейской конвенции «О правах человека»);
 отказа в пропуске через Государственную границу (по обстоятельствам, предусмотренным Законом РФ «О государственной границе», ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и ФЗ «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства», нормами международного права и др., в том числе подзаконными актами);
 экстрадиции (по обстоятельствам, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РФ и нормами международного права);
 передачи сопредельному государству нарушителя Государственной границы РФ аппаратом пограничных уполномоченных (по обстоятельствам, предусмотренным договорами с сопредельными государствами о режиме охраны государственной границы);
 меры юридической ответственности, в частности — «выдворения», как вида административно-правового наказания.

Отличия от депортации 

Выдворение следует отличать от депортации, так как, несмотря на формальную схожесть, данные понятия отличаются по юридической природе и основаниям применения. Так, депортация применяется в случаях утраты или прекращения у иностранца законных оснований для дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации (подобного рода смысл закреплен в ст. 2 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан …»). То есть, если выражаться языком обывателя, является основанием для сотрудников миграционной службы либо работодателя вручить иностранцу билет «домой», а при необходимости — сопроводить до транспортного средства заграничного следования. При этом сама по себе депортация не приводит к каким-либо правовым последствиям, по крайней мере исходя из её сущности не должна к ним приводить (см. ниже пояснение о причине отождествления понятий). Исключением служит отказ иностранца от выезда, в случае которого он может быть привлечен к административной ответственности за нарушение режима пребывания. Депортируемый, приобретя новые основания для пребывания, сможет въехать в РФ.

Вместе с тем, категория депортация недостаточно осмыслена как учеными, так и законодателем, в связи с чем, в действующем законодательстве депортация «наделяется» свойствами административной ответственности. Так, например, п.2 ст. 27 ФЗ от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» устанавливает возможность ограничения въезда в РФ как выдворяемым, так и депортируемым. Данное обстоятельство вносит определенную смуту в понятийный аппарат, наделяя «выдворение» и «депортацию» сходными юридическими свойствами, в то время как «выдворение» — мера юридической ответственности, а «депортация» — мера управленческого воздействия в сфере обеспечения режима пребывания иностранных граждан. «Состояние наказанности», которое влечет за собой депортация, противоречит принципу законности, так как по существу лицо привлекается к ответственности за рамками какого-либо процессуального порядка, а сама мера ответственности не предусмотрена ни нормами КоАП РФ, ни нормами УК РФ. Отличие выдворения от депортации проявляется и в процессуальном смысле, в том плане, что первое осуществляется по решению суда, а второе инициируется миграционными органами.

Кроме того, семантика слова «депортация» указывает на то, что данный феномен связан с принудительной сменой места жительства, в то время как, дефиниция «выдворение» подразумевает, своего рода удаление «чужеродного элемента» за пределы чего-либо, а следовательно между ними нельзя ставить знак тождества.

Разделению данных понятий посвящена статья А. С. Лукьянова «Административное выдворение и депортация в системе административно-правовых методов миграционной политики России», опубликованная в журнале Российская юстиция № 4 за 2009 год. Имеется и Законодательное разделение данных понятий, например, в п. 2 ст. 27 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

Примечания

Ссылки 
 КоАП РФ Статья 3.10. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства
 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЫДВОРЕНИЕ И ДЕПОРТАЦИЯ: ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ САНКЦИЙ — Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 2015. Т.3, № 4 (12) esj.pnzgu.ru ISSN 2307-9525 (Online)
 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЫДВОРЕНИЯ И ДЕПОРТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН / ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1/2014 К «РОССИЙСКОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»
 Иностранники. Нелегалов не только депортируют, но и поставят на учет — Российская газета — Федеральный выпуск № 3594, 02.10.2004
 Три выдворения в час / Радио Свобода — Радио Свободная Европа (RFE/RL, Inc.), 22 Апрель 2015
 САДЧИКОВА О. В. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЫДВОРЕНИЕ, ДЕПОРТАЦИЯ, ЭКСТРАДИЦИЯ — РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА / ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ. XXI ВЕК № 3 2008 Страницы: 119—124

Миграционное право
Наказания